Red Monster est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2008.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Mr Omer Houston (Omèrousthon), zoologue
 Tapalahtélé
 Péthété, messager
 Tahfèdukafé
 Tèpamalroulé, la chef
 Tahpété et sa mère Tèhpotlée
 Tèhunpott
 Tèkunhanpoté
 Frère-qui-vient-du-pays-des-hommes-fous (homme blanc)
 Pahtamodlé (un Chuchota)
 Lahmirikoré (un Chuchota)
 Angel Vampiro (Red Monster)
 Capitaine du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Animaux 
 Marsupilami,  Marsupilamie, les trois enfants Marsupilamis
 Le Mapinguari
 Miss Terry (la Mapinguarie)
 L'enfant Mapinguari
 Les trois Aras
 Cinq Grands gominés à col rayé
 Le Jaguar
 Un Crocodile du fleuve
 Loutres du fleuve
 Piranhas du fleuve

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2008
Album Marsu Productions